Hyalopecten parvulinus är en musselart som först beskrevs av Étienne Alexandre Arnould Locard 1897.  Hyalopecten parvulinus ingår i släktet Hyalopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
parvulinus